Андре́й Алекса́ндрович Смирно́в:
 Смирнов, Андрей Александрович (род. 1983) — российский рок-музыкант, певец и гитарист; вокалист группы «Everlost».
 Смирнов, Андрей Александрович (род. 1990) — российский хоккеист.